Volga peut désigner :
 la Volga, un fleuve d'Europe ;
 Liste des ponts sur la Volga
 le plateau de la Volga, un plateau de Russie ;
 Volga, une ville américaine du Dakota du Sud ;
 Volga, une ville américaine de l'Iowa ;
 la Volga, un modèle de voiture russe de la société GAZ ;
 Volga, une marque de bière propriété du groupe Heineken ;
 Volga, un étage supérieur du lanceur russe Soyouz.
Sur la Volga (1892) est un tableau du peintre Nikolaï Doubovskoï.

Homonymie de toponyme